Alicja Maria Kosakowska – polska biolog i oceanolog
 Marika, właśc. Marta Kosakowska – polska piosenkarka
 Marta Kosakowska – album Mariki